Мухаммед ибн Фахд Аль Сауд (; род. 4 января 1950, Эр-Рияд) — сын саудовского короля Фахда. Бывший губернатор провинции Эш-Шаркия (1985—2013).

Биография 
Родился 4 января 1950 года в Эр-Рияде. Стал вторым сыном будущего короля Фахда и его жены принцессы Джавзы бинт Абдалла бинт Абдул-Рахман. Закончил Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, имеет степень бакалавра экономики и политики.

Работал в министерстве внутренних дел, с 1985 по 2013 год был эмиром провинции Восточной провинции.

Разработал программу по развитию молодёжи, которая получила Премию ООН за лучшую практику по улучшению условий жизни в 2002 году в эмирате Дубай, а также в Шардже, Приз за волонтёрскую работу в 2007 году.

В его честь назван университет в Дахране.

Женат на Джавхаре бинт Наиф. У них 6 детей. Старший сын, принц Турки (род. 1979) — общественный деятель, работает в Фонде своего отца, занимается поддержкой молодёжи и сирот.

Фонд принца Мухаммеда 
Имеет свой фонд гуманитарного развития, названный его именем, предлагающий программы развития молодёжи и доступного жилья, исследования в различных сферах, а также различные программы женского образования, поддержка слабовидящих и реабилитация, попавших в трудные жизненные ситуации, гуманитарные проекты по поддержке и лечения бедных.

Примечания 

Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Губернаторы Восточной провинции
Политики по алфавиту
Благотворители Саудовской Аравии
Политики XX века
Политики XXI века